Peqin (district), een district in de Albanese prefectuur Elbasan
Peqin (stad), de hoofdstad van dat district